

Населені пункти та їхні частини

 Чарноцин — гміна в Пйотрковському повіті Лодзинського воєводства
 Чарноцин — гміна в Казімерському повіті Свентокшиського воєводства
 Чарноцин — село в гміні Чарноцин Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Чарноцин — село в гміні Стшеґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Чарноцин — село в гміні Радзанув Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Чарноцин — село в гміні Добре Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Чарноцин — село в гміні Лесьниця Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Чарноцин — село в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Чарноцин — село в гміні Скаршеви Староґардського повіту Поморського воєводства
 Чарноцин — село в гміні Чарноцин Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Чарноцин — осада в гміні Степниця Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки